Тайский календарь
 Тайский лунный календарь — использовался до 1888
 Тайский солнечный календарь — используется с 1888